Sulu (otočje), Filipini
 Sulu (pokrajina), Filipini
 Sulu (sultanat), povijesni sultanat na Filipinima